Adolfo García puede referirse a:

 Adolfo G. García (18??-1928), militar mexicano;
 Adolfo García Alonso (1915-1998), futbolista hispano-argentino;
 Adolfo García Ortega (1958-), escritor y traductor español;
 Adolfo García Quesada (1979-), ciclista español;
 Manuel Adolfo García Fernández (1945-), historietista e ilustrador español.

en:Adolfo García